Села:
 Лушники — Полтавська область, Лубенський район
 Лушники — Сумська область, Шосткинський район